Nikolaj Aleksandrovič Romanov – zarevic e granduca di Russia
 Nikolaj Aleksandrovič Romanov – pittore russo
 Nikolaj Konstantinovič Romanov – militare russo
 Nikolaj Michajlovič Romanov – nobile russo
 Nikolaj Nikolaevič Romanov – nobile russo (1831-1891)
 Nikolaj Nikolaevič Romanov – nobile russo (1856-1929)

Imperatori di Russia
 Nicola I (1796-1855) – imperatore di Russia dal 1825 alla morte
 Nicola II (1868-1918) – imperatore di Russia dal 1894 al 1917